Arsenura rebeli — вид павлиноглазок из подсемейства Arsenurinae.

Распространение 
Встречается от Эквадора до Боливии, а также встречается в Андах.

Описание 
Размах крыльев 145–150 мм.

Связи 
Близким родственником данного вида является Arsenura armida, который также обитает в Боливии.

Ссылки 
 Распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Животные, описанные в 1920 году
Насекомые Южной Америки